Jonathan Hedström – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Tina Hedström – attrice svedese
 Tobias Hedström – sciatore alpino svedese